Sertan ima više značenja.

 Primidon, lek
 Sertan Eser, turski fudbaler